Кифа:
 «Кифа» («камінь, скеля»,  — «Петро») — ім'я, яке Ісус Христос дав одному з найближчих до Нього Апостолів;
 «Кифа» — православна газета, видання Преображенської співдружності православних братерств

Термін використовується як символ міцної основи. Безумовно, особливу популярність має серед християн. Наприклад: сайт месіанський юдаїзм kifa.kz 
 Кифа — мюзикл написаний Олексієм Ледяєвим, що є ремейком Євангелія, подає альтернативу життя Ісуса Христа, якби він жив у наші часи.